(qui signifie « lézard de Portell ») est un genre éteint de dinosaures hadrosauroidés de la formation Margas de Mirambell du Crétacé inférieur en Espagne. Le genre contient une seule espèce, , connue d'un dentaire droit partiel.

Découverte et dénomination 
Portellsaurus a été découvert en 1998 par Miquel Guardiola, Julián Yuste et Silvia Fabregat dans un site près du Mas de Curolles. Le nom générique, Portellsaurus, vient du Portell de Morella, la ville où l'holotype a été trouvé, et le nom spécifique, sosbaynati, fait référence à Vicente Sos Baynat, un géologue espagnol qui fut le premier scientifique honoré par l'Universitat Jaume I comme « Docteur Honoris Causa ».

Description 
Portellsaurus est connu à partir d'un dentaire droit presque complet, MQ98-II-1, qui est conservé à la Colección Museográfica de Cinctorres à Castellón.

Portellsaurus se distingue des autres Styracosterna par la possession de deux caractéristiques uniques : l'absence de renflement le long de la marge ventrale directement sous la base du processus coronoïde, trouvé de manière convergente chez Altirhinus et Sirindhorna, et la présence d'une cavité ovale profonde sur le milieu de la fosse des adducteurs de la mâchoire inférieure sous la position de la onzième-douzième dent. Cette cavité se connecte en interne avec le dernier foramen de l' du dentaire.

Classification 
Santos-Cubedo  ont effectué une analyse phylogénétique basée sur l'ensemble de données utilisé dans la redescription d'Iguanodon galvensis et ont considéré Portellsaurus en tant qu'Hadrosauroidea dérivé non Hadrosauromorpha. Vous trouverez ci-dessous l'arbre de consensus majoritaire à 50 % de l'analyse :

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Espagne